Нижний Новгород-Стригино — остановочный пункт Горьковской железной дороги на территории Нижнего Новгорода, расположенный недалеко от аэропорта Стригино.

Инфраструктура 
Остановочный пункт состоит из двух боковых платформ. При открытии платформы были временными деревянными. В будущем по обе стороны от железнодорожных путей планируют возвести капитальные платформы и вокзал.

Перспективы 
В перспективе планируется организовать возле аэропорта «Стригино» станцию высокоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань.

Примечания

См. также 
 Нижегородская городская электричка

Железнодорожные станции и платформы Нижнего Новгорода
Станции Горьковского региона Горьковской железной дороги